Вірджинія Вейд була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Кріс Еверт.

Мартіна Навратілова виграла титул, у фіналі перемігши свою принципову суперницю Кріс Еверт з рахунком 2–6, 6–4, 7–5. Для Навратілової це був перший з вісімнадцяти титулів Великого шолома в одиночному розряді і перша з рекордних дев'яти перемог на Вімблдоні в одиночному розряді. Це був перший Вімблдон у змаганнях серед жінок, на якому було 16 сіяних, замість дванадцяти за рік до того.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (фінал)
  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Івонн Гулагонг Коулі (півфінал)
  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
  Бетті Стеве (4 коло)
  Венді Тернбулл (4 коло)
  Діанне Фромгольтц (4 коло)
  Трейсі Остін (4 коло)
  Керрі Рід (4 коло)
  Маріс Крюгер (чвертьфінал)
  Міма Яушовець (чвертьфінал)
  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
  Сью Баркер (4 коло)
  Регіна Маршикова (4 коло)
  Маріта Редондо (3 коло)

Спочатку Розмарі Касалс була посіяна під 14-м номером, а Сью Баркер - під 16-м. Зняття Касалс перед формуванням сітки дозволило переформувати список сіяних.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір